Trifurcula montana is een vlinder uit de familie dwergmineermotten (Nepticulidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 2007 door Z. Lastuvka, A. Lastuvka & Van Nieukerken.

De soort komt voor in Europa.

Dwergmineermotten
Dier uit het Palearctisch gebied